Gnesioceros är ett släkte av plattmaskar. Gnesioceros ingår i familjen Planoceridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Virvelmaskar
Gnesioceros